Les Limacidae (limacidés) sont une famille de mollusques gastéropodes de l’ordre des Stylommatophora.

On peut trouver des espèces de cette famille dans des milieux terrestres assez humides, ces mollusques dépourvus de coquille ne supportant pas la dessication.

Systématique

Synonyme 
 Bielziidae Likharev & Wiktor 1980: 287

Taxinomie 
Selon  :
Sous-famille des Eumilacinae I.M. Likharev & Wiktor, 1980 :
 Eumilax O. Boettger, 1881 - genre type de la sous-famille
 Metalimax Simroth, 1896
Sous-famille des Limacinae Batsch, 1789 :
 Ambigolimax Pollonera, 1887
 Bielzia Clessin, 1887 - ne comprenant que l'espèce Bielzia coerulans M. Bielz, 1851. Certains auteurs (comme des malacologistes russes) classent le genre Bielzia comme l'unique genre de la famille des Limacopsidae
 Caspilimax P. Hesse, 1926
 Gigantomilax O. Boettger, 1883
 Lehmannia Heynemann, 1863
 Limacus Lehmann, 1864
 Limax Linnaeus, 1758 - genre type de la sous-famille
 Malacolimax Malm, 1868
 Svanetia P. Hesse, 1926
 Turcomilax Simroth, 1902
 Weltersia Giusti, Lesicki, Benocci, Pieńkowska & Manganelli, 2021

Annexes

Références taxinomiques

Notes et références 

 
Famille de gastéropodes (nom scientifique)